Azorina vidalii - uma planta

Localidades

Vidalia (Geórgia)
Vidalia (Luisiana)

Desambiguação